Le tournoi de tennis de Halle 2011, tournoi sur gazon, se déroule du 6 au 12 juin. Ce tournoi marque le début de la très courte saison sur herbe en parallèle du Tournoi du Queen's.

Faits marquants 
 Au lendemain de sa finale perdue à Roland-Garros face à Rafael Nadal, Roger Federer déclare forfait pour le tournoi de Halle. Touché à l'aine, le numéro 3 mondial ne veut pas prendre le moindre risque à deux semaines de Wimbledon.
 Mikhail Youzhny déclare également forfait.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2011
Sport en Allemagne en 2011
Halle
Tennis en juin 2011